You Don't Know Me (Eddy Arnold) - lied
 You Don't Know Me (Ben Folds) - lied
 You Don't Know Me (Elizabeth Gillies) - single
 You Don't Know Me (Peppi Kamadhatu) - album
 You Don't Know Me (Jax Jones) - single
 You Don't Know Me (Armand Van Helden) - single